Livana je naselje u sastavu Općine Čepin, u Osječko-baranjskoj županiji.

Povijest 

Naselje je nastalo 1991. izdvajanjem iz Čepina.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 650 stanovnika.

Šport  
 NK Tomislav Livana, nogometni klub osnovan 2005. godine

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji